

Населені пункти та їхні частини

 Кшеменево — гміна в Лещинському повіті Великопольського воєводства
 Кшеменево — село в гміні Чарне Члуховського повіту Поморського воєводства
 Кшеменево — село в гміні Кужентник Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кшеменево — село в гміні Кшеменево Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Кшеменево — осада в гміні Кшеменево Лещинського повіту Великопольського воєводства

Примітки